Саккак (, в старой орфографии — Sarqaq, ) — поселение (основано в 1755 году), входящее в состав коммуны Каасуитсуп. Расположено на юго-западном побережье полуострова Нууссуак. Население 200 человек (2008). На северо-востоке от Саккак возвышается гора Ливетс.

История 
Археологические раскопки в Квилакитсок на западе от поселка обнаружили существование древней арктической культуры Саккак, которая находилась в области западно-центральной части Гренландии между 2500 г. до н. э. и 800 г. до н. э. Существует музей материальных памятников этой культуры.

Транспорт 
Air Greenland обслуживает деревню в рамках государственного контракта. Осуществляются полеты из Саккака в Илулиссат.

Литература 
 Статистика численности населения

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070310124256/http://www.arktiskebilleder.dk/search.zap?cclterm1=Saqqaq&cclfield1=term&target=12-08
 http://www.fallingrain.com/world/GL/3/Saqqaq.html

Населённые пункты Гренландии
Залив Диско
Каасуитсуп